Сан Фелипе Каличар има више значења:

 Сан Фелипе Каличар (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе Каличар (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику